Szentháromság, keresztény teológiai fogalom
Szentháromság, Maros megyei falu